

Geografia
Illy – comune francese

Persone
Andrea Illy – imprenditore italiano
Ernesto Illy – imprenditore e scienziato italiano, figlio di Francesco
Francesco Illy – imprenditore e inventore ungherese
Riccardo Illy – imprenditore e uomo politico italiano
Illy Reale – autore televisivo italiano

Altro
Illycaffè – azienda italiana del settore alimentare